Хало́н (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 34,59 км². Население — 3269 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Jalón
 Índice estadístico municipal de Jalón
 Jalón en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Аликанте